Ehemaliges Wachthaus steht für:

 Ehemaliges Wachthaus (Egelsbach)
 Ehemaliges Wachthaus (Mühlheim am Main)

Siehe auch:
 Wachthäuser der Aachener Stadtmauer